Heinrich Schädtler oder Heinrich Schaedtler ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schaedtler (Heraldiker) (Heinrich Schädtler; 1781–1820), deutscher Archivar und Genealoge
 Heinrich David Schädtler (1777–1863), deutscher Kaufmann, Bankier und Fachautor